Charles Erskine peut faire référence à :

  (1650–1689), noble écossais
 Charles Erskine, Lord Tinwald (1680–1763), juge écossais, Lord Advocate, MP de Dumfriesshire 1722–41 et de Tain Burghs 1734–42
 Charles Erskine, son fils, avocat écossais, MP d'Ayr Burghs
 Charles Erskine (1739–1811), diplomate papal italo-écossais et cardinal
 Sir Charles Erskine, 1er Baronet d'Alva (1643–1690), homme politique écossais
 Charles Erskine, marin américain et auteur de Twenty Years Before the Mast, Boston, 1890.